HMS Kingston — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании.

 HMS Kingston (1697) — 60-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1697 году. Перестраивался в 1719 и 1740 годах. Продан в 1762 году.
 HMS Kingston — 56-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1814 году как HMS Prince Regent. Переименован в HMS Kingston в том же году. Продан в 1832 году.
 Название HMS Kingston должен был получить 52-пушечный корабль 4 ранга, однако спущен в 1822 году как HMS Portland.
 HMS Kingston (1858) — шхуна, бывшее невольничье судно Caries. Захвачено в 1858 году HMS Forward, затоплено в 1861 году.
 HMS Kingston (F64) — эскадренный миноносец типа K. Спущен в 1939 году. Потоплен авиацией в 1942 году.

См. также 
 HMCS Kingston (MM 700)